Inferiolabiata är ett släkte av nässeldjur. Inferiolabiata ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Inferiolabiata